Талалихино — село в Вольском районе Саратовской области,  административный центр Талалихинского муниципального образования.

География 
Находится на правом берегу речки Терсянка расстоянии примерно  13 километров по прямой на восток-северо-восток от восточной окраины города Вольск.

История
Село было основано в период коллективизации в 1930 году.

Население
Население составляло 461 человек в 2002 году (82% русские),  348 в 2010.

Инфраструктура
Имеется  основная школа,  дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, магазин и детсад[1].

Примечания

Населённые пункты Вольского района